Ellemann er en dansk slægt, der inkluderer politikerfamilien Ellemann, som har været aktiv inden for partiet Venstre.

I 2020 var der ifølge Danmarks Statistik 46 personer med efternavnet Ellemann.

Simplificeret stamtræ 

Derudover bærer journalist Birgitte Ellemann Höegh (f. 1969) navnet.

Referencer 

Slægter fra Danmark